Hermòdor (filòsof platònic), filòsof platònic grec 
 Hermòdor (filòsof epicuri), filòsof epicuri grec
 Hermòdor (poeta), poeta líric grec 
 Hermòdor d'Efes, notable d'Efes